Набати — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Набати, Сеид Абульгасем (1812—1873) — азербайджанский поэт.
 Набати, Тамир (род. 1991) — израильский шахматист, гроссмейстер.
 См. также 
 Набат (значения)